Romana (lateinisch/italienisch römisch, weibliche Form) ist
 ein weiblicher Vorname, siehe Romana (Vorname)
 ein Ort auf Sardinien, siehe Romana (Sardinien)
 ein Dorf im Kreis Argeș (Rumänien), siehe Romana (Argeș)
 ein Dorf im Kreis Olt (Rumänien), siehe Româna
 die Eigenbezeichnung der rumänischen Sprache, siehe Română
 eine Salatsorte, siehe Römersalat

Romana oder Romaña ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro López de Romaña Alvizuri (1846–1917), peruanischer Politiker und Jurist, Premierminister
 Pedro Caro y Sureda de la Romana (1761–1811), spanischer General

Siehe auch
 La Romana
 Villa Romana (Begriffsklärung)
 Franziska von Rom